Lewinsky är ett efternamn och kan syfta på:

 Charles Lewinsky (1946–), schweizisk dramatiker
 Joseph Lewinsky (1835–1907), österrikisk skådespelare
 Monica Lewinsky (född 1973), amerikan, känd för sin relation med Bill Clinton

Efternamn